Sarcinomyces petricola är en svampart som beskrevs av Wollenz. & de Hoog 1997. Sarcinomyces petricola ingår i släktet Sarcinomyces, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.   Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Sporsäcksvampar
petricola